Az 1974–1975-ös olasz labdarúgókupa volt az olasz kupa 28. kiírása. A győztes a Fiorentina lett immáron negyedszer.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Második forduló 
A fordulóban csatlakozó csapat: Bologna (címvédő).

A csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

B csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

Döntő

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarúgókupa
Olaszlabdarúgókupa
Olasz labdarúgókupa